Leopoldo I de Lorena (11 de septiembre de 1679 - 27 de marzo de 1729), conocido como el Bueno, fue duque de Lorena y de Bar desde 1690 hasta su muerte. Hijo del duque Carlos V de Lorena y la archiduquesa Leonor María Josefa de Austria, hija del emperador Fernando III de Habsburgo.

Biografía
A la muerte de su padre en 1690, fue enviado a Viena para recibir una dedicada educación militar, tomó parte del Asedio de Timişoara y de las operaciones militares en el río Rin, en la última etapa de la Guerra de los Nueve Años.

Leopoldo obtiene el Ducado de Lorena y Bar,territorios que su padre había perdido en favor de Luis XIV de Francia, gracias al Tratado de Rijswijk, en diciembre de 1697.

El 13 de octubre de 1698, contrajo matrimonio con la sobrina de Luis XIV, Isabel Carlota de Borbón-Orleans, hija de Felipe I de Orleans e Isabel Carlota del Palatinado.

Su gobierno se caracterizó por la neutralidad de Lorena sobre los conflictos europeos. En 1702 ante el inicio de la guerra de sucesión española, las tropas francesas toman parte del ducado, incluyendo Nancy. Los franceses se retirarán en 1714 tras la firma del Tratado de Baden. 

Leopoldo procuró reconstruir su ducado después de recuperarlo de las manos francesas e incentivó la inmigración. Trasladado a Lunéville, durante la ocupación francesa de la capital. Hizo construir el Castillo de Lunéville conocido como Lorraine Versailles, y también quiso hacer del viejo palacio ducal renacentista de Nancy un gran palacio ducal capaz de rivalizar con el Louvre, aunque no pudo realizarlo por falta de fondos. 

En 1722 recibió el Ducado de Teschen, del emperador. 

Al morir lo sucede su hijo Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico, como Francisco III.

Descendencia 
Del matrimonio con Isabel Carlota de Borbón-Orleans nacieron:

 Leopoldo de Lorena, príncipe heredero de Lorena (1699 - 1700)
 Isabel Carlota de Lorena (1700 - 1711)
 Luisa Cristina de Lorena (1701)
 María Gabriela de Lorena (1702 - 1711)
 Luis de Lorena, príncipe heredero de Lorena (1704 - 1711)
 Josefina Gabriela de Lorena (1705 - 1708)
 Gabriela Luisa de Lorena (1706 - 1710)
 Leopoldo Clemente Carlos de Lorena, príncipe heredero de Lorena (1707 - 1723)
 Francisco Esteban de Lorena (1708 - 1765), casado con María Teresa I de Austria y Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Leonor de Lorena (1710)
 Isabel Teresa de Lorena (1711 - 1741), casada en 1737 con Carlos Manuel III de Cerdeña.
 Carlos Alejandro (1712 - 1780), gobernador de los Países Bajos Austríacos.
 Ana Carlota de Lorena (1714 - 1773), abadesa de Remiremont y después de Essen.
 Una niña (1718), murió poco después de su nacimiento.

Antepasados 

</center>

Referencias

Enlaces externos 

Marie Louise Élisabeth d'Orléans Archived April 10, 2008, at the Wayback Machine
The End of the Old Order in Rural Europe, Jerome Blum, page 210

Duques de Lorena
Casa de Lorena-Vaudémont
Index Librorum Prohibitorum
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Innsbruck